Baga peut désigner :

 un roi berbère de Maurétanie : Baga (roi) ;
 un cépage : Baga (cépage) ;
 un peuple de Guinée : Baga (peuple) ;
 une langue de Guinée : Baga (langue) ;
 l'ensemble de langues dans lequel s'inscrit celle supra : Baga (groupe de langues) ;
 Le baga est un fifre de Mongolie.

Toponymes 
 un village du Cameroun : Baga ;
 un village du Nigeria : Baga (Nigeria);
 un village du Togo : Baga (Togo).

Paronymes
 Bagas est une commune du département de la Gironde;
 Bagà est une commune de Catalogne.

Homonymie de toponyme